Condensazione di Claisen
Trasposizione di Claisen